Ата́ки — многозначный термин, может означать:

Населённые пункты 
 Атаки —  историческое русское название города Отачь в Молдавии
 Атаки —  деревня в Псковской области России, Ядровская волость Псковского района
 Атаки — село в Хотинском районе Черновицкой области.

Похожее 
Атака
 Ата́ки — множественное число от слова атака, с этим словом употребляются составные термины: